Die 31. Tischtennis-Europameisterschaft fand vom 17. bis 21. Oktober 2012 in Herning (Dänemark) statt. Spielort war die Jyske-Bank-Boxen-Arena.

Lediglich Timo Boll konnte seinen Titel verteidigen. Er wurde zum dritten Mal in Folge und insgesamt zum sechsten Mal Europameister im Einzel. Das Dameneinzel gewann die Belarussin Wiktoryja Paulowitsch. Im Doppel siegten die Österreicher Robert Gardos/Daniel Habesohn und die Rumäninnen Daniela Dodean/Elizabeta Samara.

Für Deutschland gab es noch zwei Bronzemedaillen, nämlich durch das Damendoppel Kristin Silbereisen/Wu Jiaduo und das Herrendoppel Dimitrij Ovtcharov/Vladimir Samsonov.

Erstmals wurden keine Mannschaftswettbewerbe ausgetragen, da gemäß einem Beschluss des ETTU-Kongresses 2010 ab 2012 in geraden Jahren nur die Individualwettbewerbe stattfinden werden.

Ergebnisse

Herren

Einzelwettbewerb 

 Ergebnisse der Deutschen
 Timo Boll: Freilos, 4:0 gegen Tomáš Konečný (Tschechien), 4:0 gegen Jaroslaw Schmudenko (Ukraine), 4:2 gegen Daniel Górak (Polen), 4:1 gegen Andrej Gaćina (Kroatien), 4:1 gegen Adrian Crișan (Rumänien), 4:1 gegen Tan Ruiwu (Kroatien)
 Ruwen Filus: Freilos, 4:2 gegen Jonathan Groth (Dänemark), 4:2 gegen Liam Pitchford (England), 0:4 gegen Vladimir Samsonov (Belarus)
 Patrick Baum: Freilos, 4:0 gegen Ahmet Li (Türkei), 4:1 gegen Kalinikos Kreanga (Griechenland), disqualifiziert gegen Adrian Crișan (Rumänien)
 Dimitrij Ovtcharov: Freilos, 4:0 gegen Robin Devos (Belgien), 4:2 gegen Carlos Machado (Spanien), 4:1 gegen Tiago Apolónia (Portugal), 3:4 gegen Tan Ruiwu (Kroatien)
 Bastian Steger: Freilos, 4:2 gegen Constantin Cioti (Rumänien), 4:2 gegen Bora Vang (Türkei), 4:3 gegen Panagiotis Gionis (Griechenland), 4:0 gegen Vladimir Samsonov (Belarus), 1:4 gegen Tan Ruiwu (Kroatien)
 Christian Süß: Freilos, 4:0 gegen Sas Lasan (Slowenien), 2:4 gegen João Monteiro (Portugal)
 Patrick Franziska: Gruppenphase (3:0 gegen Linor Citaku (Kosovo), 1:3 gegen Daniel Reed (England),3:1 gegen Tomas Tregler (Tschechien)), 4:3 gegen Aleksandar Karakašević (Serbien), 4:1 gegen Werner Schlager (Österreich), 2:4 gegen Tan Ruiwu (Kroatien)

Doppelwettbewerb 

 Ergebnisse der Deutschen
 Dimitrij Ovtcharov/Vladimir Samsonov (Belarus): 3:2 gegen Tan Ruiwu/Wang Zeng Yi (Kroatien/Polen), 3:1 gegen Paul Drinkhall/Liam Pitchford (England), 4:0 gegen Tiago Apolónia/João Monteiro (Portugal), 2:4 gegen Daniel Habesohn/Robert Gardos (Österreich)

Damen

Einzelwettbewerb 

 Ergebnisse der Deutschen
 Wu Jiaduo: Freilos, 4:2 gegen Monika Pietkiewicz (Polen), 4:3 gegen Bernadette Szőcs (Rumänien), 2:4 gegen Xue Li (Frankreich)
 Zhenqi Barthel: Freilos, 4:2 gegen Katarzyna Grzybowska (Polen), 1:4 gegen Georgina Póta (Ungarn)
 Kristin Silbereisen: Freilos, 4:0 gegen Kateřina Pěnkavová (Tschechien), 4:1 gegen Aljaksandra Prywalawa (Belarus), 4:1 gegen Shen Yanfei (Spanien), 1:4 gegen Liu Jia (Österreich)
 Irene Ivancan: Freilos, 4:2 gegen Galia Dvorak (Spanien), 4:0 gegen Nikoleta Stefanova (Italien), 2:4 gegen Daniela Dodean (Rumänien)
 Sabine Winter: Gruppenphase (3:0 gegen Corinna Whitaker (Schottland), 3:2 gegen Egle Stuckyte (Litauen), 3:0 gegen Ekaterina Guseva (Russland)), 4:2 gegen Amelie Solja (Österreich), 4:1 gegen Li Jie (Niederlande), 1:4 gegen Matilda Ekholm (Schweden)

Doppelwettbewerb 

 Ergebnisse der Deutschen
 Wu Jiaduo/Kristin Silbereisen: 3:2 gegen Ivanka Angelova/Asya Kasabova (Bulgarien), 3:0 gegen Kateřina Pěnkavová/Iveta Vacenovská (Tschechien), 4:2 gegen Wiktoryja Paulowitsch/Aljaksandra Prywalawa (Belarus), 3:4 gegen Elizabeta Samara/Daniela Dodean (Rumänien)
 Petrissa Solja/Sabine Winter: 3:0 gegen Jana Noskowa/Jelena Troschnewa (Russland), 2:3 gegen Katarzyna Grzybowska/Natalia Partyka (Polen)
 Irene Ivancan/Polina Michailowa (Russland): 2:3 gegen Camelia Postoaca/Bernadette Szőcs (Rumänien)

Mixed 
Die Mixed-Europameisterschaften wurden in einem separaten Turnier im rumänischen Buzău ausgetragen. Es siegten Andrei Filimon/Elizabeta Samara aus Rumänien.

ETTU-Kongress 
Auf dem parallel zu den Spielen stattfindenden ETTU-Kongress wurde der bisherige Präsident Stefano Bosi (Italien) wieder gewählt. Dagegen schied der Deutsche Eberhard Schöler als Vizepräsident aus. Er unterlag in einer Abstimmung dem Franzosen Jean-François Kahn.

Wissenswertes 
 Die längste Partie spielten Bastian Steger und Panagiotis Gionis (Griechenland), die Steger nach 79 Minuten gewann.
 Patrick Baum wurde nach seinem Sieg über den Rumänen Adrian Crișan disqualifiziert, weil er einen unzulässigen Schlägerbelag verwendet hatte.

Literatur 
 Ausführlicher Bericht in Zeitschrift tischtennis, 2012/11 Seite 8–34

Einzelnachweise 

Tischtennis-Europameisterschaft
Tischtennisveranstaltung 2012
Europameisterschaft 2012
Sportveranstaltung in Herning Kommune